Флаг муниципального образования Васю́ринское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2913.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое на три неравные вертикальные полосы: малиновую, синюю и зелёную (средняя равна 1/2 ширины крайней), с жёлтыми головками колосьев поверх границ полос и с бело-жёлтой шашкой, воспроизведённой горизонтально в центре».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синяя полоса символизирует реку Кубань. Васюринское сельское поселение единственное в Динском районе, через которое протекает главная река Краснодарского края.

Белая шашка, положенная лезвием вниз, — символизирует славное историческое прошлое и настоящее кубанского казачества, говорит о том, что первыми поселенцами были запорожские (черноморские) казаки, готовые всегда встать на защиту Родины.

Четыре жёлтых колоса говорят о том, что столько населённых пунктов объединено в данное сельское поселение.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, уважение, постоянство, интеллект.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мира, искренности, духовного совершенства.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует благородство, почёт, достоинство, славу.

Зелёный цвет символизирует природу, развитое земледелие, животноводство, а также является символом жизни, здоровья, надежды.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, безупречности.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением шашки